Haricot rouge désigne :

Botanique 
Des plantes d'espèce haricot commun du genre Phaseolus, dont 
le haricot rouge, un haricot de taille moyenne, avec une couleur allant du rose au rouge foncé, ou rognon de coq
le coco rose ou haricot borlotti, un haricot brun veiné de rouge foncé ;
le haricot pinto ou rosé, un haricot apparenté aux haricots rouges ;
le haricot blanc ou transparent de taille maximale, d'une couleur blanche brillante.

D'autres plantes du genre Vigna, de la famille des Fabaceae dont :
le haricot azuki (Vigna angularis), ou « haricot rouge du Japon » ;
le haricot riz (Vigna umbellata), rouge également.

Haricot rouge dans la culture populaire 
 Un orchestre de jazz français Les Haricots Rouges

Voir aussi 
 Haricot blanc
 Haricot vert

Haricot